Albert Heijn (1865-1945), grondlegger van de gelijknamige supermarktketen
 Albert Heijn (1927-2011), ondernemer, grootaandeelhouder en voorzitter van het raad van bestuur van Ahold
 Ben Heijn, Nederlands voetballer
 Hein (geslacht)
 Karl Hein, Duits atleet
 Piet Hein, Nederlands luitenant-admiraal, en commandant van de West-Indische Compagnie
 Ruben Hein, Nederlands zanger en pianist

Zie ook 
 Luie Hein, een sprookje
 Magere Hein, personificatie van de dood
 Albert Heijn (doorverwijspagina)
 Hendrik (doorverwijspagina)